Вадим (Лазебный) (в миру Влади́мир Анато́льевич Лазе́бный; род. 1954) — епископ Русской православной церкви, митрополит Иркутский и Ангарский, глава Иркутской митрополии.
 Лазебный, Николай Семёнович (род. 1919) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Лазебная, Марина Владимировна (род. 1975) — министр социальной политики Украины (с 2020 года).